Гама — у музиці — частина звукоряду від тоніки до тоніки наступної октави, де ступені ладу розташовані послідовно один за одним у висхідному або низхідному порядку.
 Колірна гама — ряд гармонійно взаємопов'язаних відтінків кольору в образотворчому й декоративному мистецтві.

Прізвище 
 Жайме Гама, Жайме Гама, Хайме Хосе де Матос да Гама ( 1947) — викладач, журналіст, португальський політик

Топонім 
 Гама — населений пункт у муніципалітеті Агілар-де-Кампоо в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Гама — населений пункт у Бразилії.

Див. також 
 Васко да Гама